Истинка — название населённых пунктов в России:
 Истинка — деревня в Гатчинском районе Ленинградской области.
 Истинка — деревня в Шацком районе Рязанской области.